Флоран Молле (; род. 19 ноября 1991, Фонтен-ле-Дижон) — французский футболист, полузащитник клуба «Нант».

Клубная карьера

Дижон 
Родившись в Фонтен-ле-Дижон, Молле начал свою карьеру в местном клубе «Дижон». Свою первую игру он провел 27 июля, этот матч завершился победой 1-0 над «Генгамом». 7 августа, выйдя на замену, он забил в серии пенальти в победном матче первого раунда кубка французской лиги против «Шатору». 11 января 2013 года Молле забил свой первый мяч в матче против «Ле-Мана», который завершился победой 3-0.

В своем первом сезоне Молле забил 4 мяча в 36 играх, но не забил в 39 матчах Лиги за все оставшееся время в клубе.

Кретей 
17 июня 2015 года Молле присоединился к команде Лиги 2 «Кретей». Он дебютировал 31 июля, начав сезон с победы 1-0 в матче против «Ред Стар». В этом сезоне он забил 11 голов в 36 играх, но не тем не менее, «Кретей» вылетел из текущего дивизиона.

Монпелье 
11 июля 2018 года Молле подписал контракт с «Монпелье». В своем дебютном матче 18 августа, Молле забил гол в гостях против «Амьена», а матч закончился победой 2-1.

Нант 
17 января Флоран Молле перешел в «Нант», подписав контракт до 2025 года.

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Кретей»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Шальке 04»